La Etapa Departamental de Áncash 2016 o Liga Departamental de Áncash 2016 será el torneo peruano que otorgará al cuadro campeón y subcampeón cupos para Copa Perú en la Etapa Nacional - Primera Fase. Participarán el campeón y subcampeón de la Etapa Provincial de cada una de las veinte Provincias de Áncash.

Equipos participantes 
Luego de las etapas distritales y provinciales, clasificaron 2 equipos por cada provincia, sin embargo, en algunos casos, ambos equipos no se presentaron a la etapa departamental por no cumplir con las exigencias económicas requeridas para esta etapa.

Partidos

Llave A

Llave B

Gran final 
Ambos equipos conformarán la lista de 50 clasificados para la etapa nacional-primera fase de la Copa Perú 2016.

Véase también 
 Etapa Departamental de Arequipa 2016
 Copa Perú 2016

Referencias 

Copa Perú 2016
Ligas Departamentales de Fútbol de Perú